Larage steht für:

 Faf Larage, einen französischen Rapper
 Larage (A Coruna), ein Parroquia in Spanien nahe A Coruña